Проспе́кт Ломоно́сова — протяженная магистраль в центре Архангельска. Идёт параллельно Троицкому проспекту и проспекту Советских космонавтов. На юге, после пересечения с улицей Урицкого, вливается в Ленинградский проспект. На севере заканчивается на пересечении с улицей Гагарина, где находится Архангельская областная клиническая больница. Имеет двухполосное движение, а от улицы Урицкого до улицы Гагарина движение одностороннее. Общественный транспорт здесь представлен автобусами. На проспекте расположены важнейшие здания города: ПГУ (ныне — часть С(А)ФУ), стадион «Динамо», стадион «Труд» и другие.

История 

Проспект Ломоносова первоначально именовался Новой или Въезжей Дорогой. С 1854 года — Въезжий проспект. С 1884 года — Санкт-Петербургский проспект. С 1914 до 1961 года — Петроградский проспект.

В начале XIX века к городской заставе на улице из Михаило-Архангельского монастыря была перенесена семинария.

В 1916 году по проспекту прошёл первый маршрут городского трамвая.

К 250-летию Михаила Ломоносова был поднят вопрос о переименовании Петроградского проспекта, решение утверждено 10 февраля 1961 года на заседании горисполкома.

Историческая деревянная застройка улицы, оставшись без должного надзора, гибнет в пожарах.

Достопримечательности 
Дом Н. А. Калинина

Галерея

Примечания

Ссылки 

Ломоносова
Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова